Un lustro è un periodo di tempo equivalente a 5 anni. Si può anche riferire a:
 Lustro – una tecnica decorativa
 Lustro – il terzo album di studio della cantante pop polacca Gosia Andrzejewicz
 Lustro – il quarto singolo della cantante pop polacca Gosia Andrzejewicz, estratto dall'album omonimo